Asplund är ett svenskt och finlandssvenskt efternamn som den 31 december 2015 bars av 4 599 personer i Sverige. För orten se, Asplund (ort)

Personer med efternamnet Asplund

Agneta Asplund (1955–2005), cyklist och triatlet
 Allan Asplund (1906–1961), finländsk journalist
Arne Asplund (1903–1993), ingenjör och uppfinnare
Arnold Asplund (1736–1815), präst, politiker och ämbetsman
Axel Asplund (1856–1924), medaljgravör

 Bengt Asplund (född 1946), grafiker och målare
 Birger Asplund (född 1929), släggkastare

Carl-Erik Asplund (född 1923), skridskoåkare 

Daniel Asplund (1749–1804), riksdagsledamot och grosshandlare

Edgar Asplund (1931–1974), matematiker
Erik Asplund (1888–1974), botanist

Folke Asplund (1930–2010), skådespelare

 Georg Asplund (1873–1963), keramiker och porslinsmålare
 Gunnar Asplund (1885–1940), arkitekt
 Gunnar Asplund (konstnär) (1893–1965)
Gustaf Asplund (1826–1882), ämbetsman och politiker
Gustaf Asplund (kirurg) (1876–1948), kirurg

 Hans Asplund (1921–1994), arkitekt och professor
 Harald Asplund (1831–1904), ingenjör

Ida Asplund, jurist och samhällsaktivist

Jennie Asplund (född 1979), gitarrist
 Johan Asplund, flera personer
 Johan Asplund, född 1969, försvunnen 1980, 11-åring som försvann i Johan-fallet
 Johan Asplund (ishockeymålvakt) (född 1980)
 Johan Asplund (sociolog) (1937–2018), sociolog, socialpsykolog och översättare
 Johanna Asplund (född 1981), basist
 John Charles Asplund (1889–1943), snickare och sjöman, överlevande från Titanic

 Karl Asplund (1890–1978), författare och konsthistoriker
 Katarina Asplund (1690–1758), finländsk pietist
 Kjell Asplund (född 1943), läkare, generaldirektör för Socialstyrelsen

Lars Asplund (född 1949), datavetare
Lena Asplund (född 1956), riksdagspolitiker, moderat
Lillian Asplund (1906–2006), svenskamerikan,  sista överlevande med personliga minnen från Titanics undergång
Lollo Asplund (1950–2019), trubadur och journalist

Manne Asplund (1872–1943), bergmästare och politiker, socialdemokrat
Martin Asplund (född 1970), astronom
Måns Asplund, musikproducent

Nils Asplund (1874–1958), konstnär

Per Eric Asplund (född 1952), skådespelare och koreograf
Peter Asplund (född 1969), jazztrumpetare

 Rasmus Asplund (född 1997), ishockeyspelare

 Signe Asplund (1875–1961), textilkonstnär
 Sofie Asplund (född 1985), åländsk operasångerska, lyrisk sopran
 Sven Olof Asplund (1902–1984), professor i brobyggnad

 Tess Asplund (född 1974), antinazistisk aktivist
 Tore Asplund (1903–1978), svenskamerikansk målare

Uno Asplund (1910-1974), journalist och filmsamlare
Uno Asplund (1920–2011), byggnadsingenjör och arkitekt

Vilhelm Asplund (1929–1998), finlandssvensk träsnidare

Företag 
Asplund (företag), svenskt möbel- och designföretag grundat 1990.

Källor

Svenska efternamn